Никич-Криличевский — фамилия.

Известные носители 
 Никич-Криличевский, Юрий Николаевич (1891—1937) — ректор (директор) Санкт-Петербургского государственного университета (1930—1932). Репрессирован. 
 Никич-Криличевский (Никич), Анатолий Юрьевич (1918–1994) — советский художник. Персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее (2018).
 Никич-Криличевский, Оскар Анатольевич (1941—1999) — советский сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1986).

См. также 
 Никич